

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hodges – città della Contea di Franklin, Alabama
Hodges – città della Contea di Greenwood, Carolina del Sud

Persone 
 Courtney Hodges (1887-1976) – generale statunitense
 Craig Hodges (1960) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 David Hodges (1978) – cantautore, musicista, compositore e produttore discografico statunitense
 David A. Hodges (1937) – ingegnere statunitense
 Dave Hodges (1968) – ex rugbista e allenatore di rugby statunitense
 Devlin Hodges (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Doneeka Hodges (1982) – cestista statunitense
 Eddie Hodges (1947) – attore statunitense
 Johnny Hodges (1907-1970) – sassofonista statunitense
 Mike Hodges (1932-2022) – sceneggiatore e regista inglese
 Richard Hodges (1952) – archeologo britannico

Altro 
David Hodges – personaggio della serie televisiva CSI - Scena del crimine